Кеті Барбері — мексиканська акторка
 Томас Барбері — британський підприємець (Thomas Burberry)

 Барбері () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Барбері () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос